Isla Larga puede referirse a las siguientes islas:
 Isla Larga (Bahamas), 
 Isla Larga (Carabobo), 
 Isla Larga (Granada), 
 Isla Larga (Los Roques), 
 Isla Larga (Tennessee),